Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Hobart International 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 3. und 4. Januar 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Hobart
Hobart City